Andrey Korybko, é analista político americado, baseado na Rússia, jornalista da Sputnik News, conselheiro e membro membro do Conselho de Especialistas do Instituto de Estudos e Previsões Estratégicas, uma seção especializada da Universidade da Amizade dos Povos da Rússia.    Estudou no Instituto Estadual de Relações Internacionais de Moscou (MGIMO), em Moscou (Rússia), tendo cursado e concluído o Programa de Mestrado em Relações Internacionais dessa universidade entre setembro de 2013 a junho de 2015, na área de concentração: Governança e questões globais.   

Possui know-how sobre: Grande Estratégia dos EUA na Eurásia, Revoluções Coloridas e Guerra Não Convencional; Política Externa Russa , Geopolítica Energética e Estratégias de Integração Eurasiana; Multipolaridade, Competição de Grandes Potências e Estados Resistentes e Desafiadores. É specializado na relação entre a estratégia dos EUA na Afro-Eurásia, a visão global do Cinturão e Rota da China de conectividade da Nova Rota da Seda e Guerra Híbrida.  

É mais conhecido pela obra "Guerras Híbridas – Das Revoluções Coloridas aos Golpes” , a qual expõe de um ponto de vista profundamente russo o funcionamento de técnicas norte-americanas para desestabilização e controle de países (guerra assimétrica, propaganda e subvenção de opositores).

Guerras Híbridas 
Sua obra mais famosa é "Guerras Híbridas – Das Revoluções Coloridas aos Golpes” , o qual afirma que Revoluções Coloridas seriam uma nova forma de guerra projetada pelos EUA, com tudo, desde sua composição organizacional até a aplicação geopolítica, sendo guiada por estrategistas americanos. Mas, ao contrário de pesquisadores anteriores que abordaram o assunto, Andrew leva seu trabalho ainda mais longe e usa os exemplos mais recentes da Guerra na Síria e do EuroMaidan para argumentar que os EUA teriam atuado diretamente nesses cenários. 

Guerras Híbridas, como ele as rotula, são quando os EUA combinam suas estratégias de Revolução Colorida e Guerra Não Convencional para criar um conjunto de ferramentas unificado para realizar mudanças de regime em estados-alvo. Quando uma tentativa de Revolução Colorida falha, como aconteceu miseravelmente na Síria em 2011, o plano é lançar uma Guerra Não Convencional que se baseie diretamente na infraestrutura social e nos métodos de organização da primeira. No caso do EuroMaidan, Andrew cita fontes de notícias ocidentais, como a revista Newsweek, o Guardian e a Reuters, lembrando a todos que nos dias imediatamente anteriores à conclusão bem-sucedida do golpe, a Ucrânia Ocidental estava em plena rebelião contra o governo central e o governo central. O palco estava montado para uma Guerra Não Convencional no estilo sírio no coração da Europa Oriental. Não fosse a repentina derrubada do Presidente Yanukovich. 

A pesquisa revolucionária de Andrew mostraria que teiam sido os EUA, não a Rússia, que lideraram o uso das Guerras Híbridas, e que, dadas suas descobertas comprovadas, é irresponsável chamar o suposto envolvimento da Rússia na crise ucraniana de 'guerra híbrida'.Os  EUA estariam muito à frente de qualquer outro país na prática desse novo método de guerra, pois nenhum outro estado tentou uma Revolução Colorida até agora, muito menos a transformou em uma Guerra Não Convencional quando seus planos iniciais de mudança de regime falharam. Enquanto muitos pensam que tais ocorrências são espontâneas e casuais, Andrew documenta como as Guerras Híbridas não são apenas criadas desde o início pelos EUA, mas como elas são implantadas especificamente em áreas onde seriam mais vantajosas geoestratégicas para a promoção. de suas políticas unipolares. 

Assim, não apenas Andrew descreve a própria essência das Guerras Híbridas, mas a parte final de seu livro prevê onde ele acredita que elas podem acontecer a seguir. Ele apresenta o conceito inovador do Color Arc, uma linha contígua de estados que se estende da Hungria ao Quirguistão e onde a realização de guerras híbridas prejudicaria mais seriamente os interesses nacionais da Rússia. Esta é a primeira vez que as Revoluções Coloridas são analisadas por um prisma geopolítico, e isso traz uma maneira completamente diferente de ver a utilização dessa arma. Esse novo paradigma é absolutamente essencial para entender a nova abordagem dos EUA para a mudança de regime e a forma, tanto física quanto geopolítica, que deverá assumir nos próximos anos.

Referências 

Guerra Fria
Estados Unidos
Rússia
Revoluções
Ucrânia
Síria